Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1988 года прошёл с 12 по 13 марта в Шиене (Норвегия).

Малые медали

Итоговая таблица

Примечания 

Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Март 1988 года
Спорт в Шиене
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии